Bietegast ist der Name folgender Orte:

 Bietegast (Garz), Ortsteil von Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Bietegast, Ortsteil von Kemberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt, siehe Rackith